Il doppio del torneo di tennis Dresden Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Matt Lucena e Nuno Marques che hanno battuto in finale Mike Bauer e Jon Ireland 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Mike Bauer /  Jon Ireland (finale)
 David Prinosil /  Udo Riglewski (primo turno)

 Matt Lucena /  Nuno Marques (Campioni)
 Rikard Bergh /  Lars-Anders Wahlgren (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1995